Lazčík (szczyt) – szczyt w regionie Spišsko-šarišské medzihorie na Słowacji
 Lazčík (potok) – potok, dopływ potoku Ľubotínka na Słowacji